Пе́рттиля () — финская фамилия. Известные носители:

 Перттиля, Вальфрид Матвеевич (1878—1953) — финский и советский партийный деятель.
 Перттиля, Матти (1896—1968) — финский борец.